Violencia doméstica (o violencia intrafamiliar) puede referirse a:

 La violencia doméstica o violencia intrafamiliar ; violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros.
 La violencia contra el varón.
 La violencia contra la mujer.
 La violencia de género, tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género.
 La violencia de pareja, violencia conyugal o violencia marital.
 La violencia filio-parental o violencia de los hijos a los padres; conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas, verbales o de otro tipo dirigidas a los padres o a los adultos que ocupan el lugar de estos.